Gabella bezeichnet:
 alternativ Gabelle, eine französische Warensteuer
 einen Ortsteil der Gemeinde Calci, Provinz Pisa, Italien

Gabella ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuela Gabella (* 1969), italienische Moderne Fünfkämpferin
 Fabrizio Gabella (* 1921), italienischer Filmproduzent
 Grégory Gabella (* 1980), französischer Hochspringer
 Ion Gabella (1968–2002), spanischer Schauspieler
 Mathieu Gabella (* 1976), französischer Comiczeichner